Le frison oriental () est une langue parlée en Saterland (Basse-Saxe, Allemagne) ;
 le Frison oriental ou Alt-oldenburger est une ancienne race de chevaux de type warmblood lourd.